Bressolles est le nom de deux communes françaises : 
 Bressolles, dans l'Ain
 Bressolles dans l'Allier